Love Song (Lovesong) ist Titel oder -bestandteil von:
 Lovesong, Lied der britischen Band The Cure
 Love Song (Mark-’Oh-Lied), Lied des deutschen DJs Mark ’Oh
 Love Song (Big-Bang-Lied), Lied der südkoreanischen Boyband Big Bang
 Best Love Song Lied von T-Pain 
 Love Song to the Earth, Lied 
 Love You Like a Love Song, Lied von Selena Gomez & the Scene
 Lovesong for Bobby Long, US-Filmdrama  (2004)
 Cowboy Love Song, Lied
 Love Song Best, Album von Crystal Kay
 A Love Song (2022), Filmtitel
 A Love Song for Latasha, US-Film (2019)